Alessi bezeichnet:
 Alessi (Design), italienischer Haushaltswarenhersteller

Alessi ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Alessi (* 1971), italienischer Rennfahrer
 Galeazzo Alessi (1512–1572), italienischer Architekt
 Giuseppe Alessi (1905–2009), italienischer Politiker
 Joseph Alessi (* 1959), US-amerikanischer Posaunist
 Octavio Alessi (* 1986), venezolanischer Schwimmer
 Ottavio Alessi (1919–1978), italienischer Filmschaffender
 Ralph Alessi (* 1963), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Alesi